Sezon 2018/19 Regionalligi – 11. edycja rozgrywek niemieckiej Regionalligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w pięciu grupach: Nord (Północ), Nordost (Północny-Wschód), West (Zachód), Südwest (Południowy-Zachód) oraz Bayern (Bawaria) i występowały w nich łącznie 92 drużyny. Po zakończeniu sezonu mistrzowie grup "Nordost", "West" i "Südwest" uzyskały bezpośredni awans do 3. Ligi, natomiast mistrzowie grup "Nord" i "Bayern" grali między sobą baraż o awans na III szczebel. Najsłabsze drużyny z każdej grupy spadały do Oberligi (w przypadku Regionalligi Bayern jest to spadek do Bayernligi).

Grupa Nord (Północ)

Drużyny 

Drużyny występujące w sezonie 2018/19 w Regionallidze Nord:

Tabela

Statystyki

Baraże o Regionalligę Nord 
W barażach zmierzyły się 15. drużyna Regionalligi Nord (Lüneburger SK Hansa) oraz wicemistrz Oberligi Dolna Saksonia (Eintracht Northeim). Ostatecznie drużyna z Lüneburg zwyciężyła i utrzymała się w Regionallidze.

Grupa Nordost (Północny-Wschód)

Drużyny 

Drużyny występujące w sezonie 2018/19 w Regionallidze Nordost:

Tabela

Statystyki

Grupa West (Zachód)

Drużyny 

Drużyny występujące w sezonie 2018/19 w Regionallidze West:

Tabela

Statystyki

Grupa Südwest (Południowy-Zachód)

Drużyny 

Drużyny występujące w sezonie 2018/19 w Regionallidze Südwest:

Tabela

Statystyki

Grupa Bayern (Bawaria)

Drużyny 

Drużyny występujące w sezonie 2018/19 w Regionallidze Bayern:

Tabela

Statystyki

Baraże o Regionalligę Bayern 
W barażach o Regionalligę Bayern uczestniczyły 4 drużyny: 15. TSV 1860 Rosenheim zagrało z DJK Gebenbach (wicemistrz Bayernligi Nord), natomiast 16. SV Heimstetten zmierzył się z TSV Rain am Lech (wicemistrz Bayernligi Süd). W związku z awansem rezerw Bayernu Monachium do 3. Bundesligi, rozegrano dodatkowy dwumecz pomiędzy przegranymi o ostatnie miejsce w Regionallidze na sezon 2019/20.

Zwycięzca: TSV 1860 Rosenheim

Zwycięzca: SV Heimstetten

Dwumecz o ostatnie miejsce (przegrani dwumeczów barażowych) 

Zwycięzca: TSV Rain am Lech

Baraże o 3. Bundesligę 
O ostatnie miejsce w 3. Bundeslidze rywalizowały drużyny rezerwowe VfL Wolfsburg i Bayernu Monachium.

Zwycięzca: Bayern Monachium II

Przypisy 

Czwarty poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2018 w Niemczech
2019 w Niemczech
Regionalliga